Carlo Actis Dato – sassofonista e compositore italiano
 Mario Actis Perinetti – politico italiano
 Sabina Actis-Orelia – soprano leggero italiana